Cantarelli ima više značenja:
 Cantarelli, Chieti
 Cantarelli, Cuneo